

Машкова — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.
 Машкова — потік в окрузі Лученець, Банськобистрицький край.